Сометла има више значења:

 Сометла (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сометла (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сометла (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сометла (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сометла (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику